Shark is het Engelse woord voor haai en kan verder verwijzen naar:

Shark!, een Amerikaans-Mexicaanse film uit 1969 
Shark (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
S.Ha.R.K., afkorting voor Soft Hard Real-Time Kernel
Shark Stimulation, een energiedrank
Shark Tale, een Amerikaanse animatiefilm uit 2004

Sport
Sharks FC, een Nigeriaanse voetbalclub
Cronulla Sharks, een Australische rugby team
Los Angeles Sharks, een voormalig ijshockeyteam
Sale Sharks, een Engels rugby team
San Jose Sharks, een Amerikaans ijshockeyteam
Shanghai Sharks, een Chinees basketbal team
Sheffield Sharks, een Engels basketbal team
Tallahassee Tiger Sharks, een voormalig Amerikaans ijshockeyteam
Worcester Sharks, een Amerikaans ijshockeyteam
West Adelaide Sharks, een voormalige Australische voetbalclub